Amity (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine
 Amity (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Amity (Oregon), població dels Estats Units a l'estat d'Oregon